Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Empire allemand) 
  de réserve (Empire allemand) 
  d’infanterie motorisée (Allemagne) 
  de grenadiers (Allemagne) 
  Waffen-Grenadier-Division de la SS

États-Unis 
 d’infanterie (États-Unis)

France 
 d’infanterie (France)

Israël 
 blindée (Israël)

Japon 
  (Japon)

Pologne 
 d’infanterie (Pologne).

Royaume-uni 
 36e division d'infanterie (Royaume-Uni)
 36e division d'infanterie (Ulster)